AsteriskNOW — операционная система, с предустановленным программным обеспечением Asterisk, предназначенная для развертывания АТС на базе PC-компьютера. AsteriskNOW содержит дистрибутив ОС Линукс, Asterisk, DAHDI драйвер-фреймворк и административный интерфейс АТС FreePBX GUI. AsteriskNOW позволяет легко создавать специализированные решения телефонии за счет автоматической установки комплекта нужного ПО. Большая часть сложности установки и администрирования Asterisk и Linux решается использованием удобного даже для неопытного Unix-пользователя AsteriskGUI.

Возможности AsteriskNOW 
Приложения которые можно создать с помощью AsteriskNOW:
 VoIP-шлюз
 Skype шлюз
 IP-АТС
 Автоматизированный Call-центр
 Conference Bridge
 IVR сервер
 Система голосовой почты
 Автоответчик
 Факс-сервер
 Speech Server

Ссылки 
 Сайт продукта AsteriskNOW
 Страница для получения экземпляра продукта
 Дистрибьютор Digium и интегратор AsteriskNOW в России

Свободное программное обеспечение для VoIP
IP-телефония
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL